Endor může být:

 Kanaanitinská vesnice, ve které podle hebrejské bible žila endorská čarodějnice.
 Indur, palestinská vesnice opuštěná během arabsko-izraelské války, která je považována za kanaanitinský Endor.
 Elfské (přesněji quenijské) jméno pro Středozem ve fiktivním světě J. R. R. Tolkiena.
 Endor (planeta), planeta ve fiktivním světě Star Wars.
 Jméno nejúspěšnějšího národa v počítačové hře Dragon Quest IV.